Sergio García kan henvise til:
 Sergio García Fernández (1980-), en spansk golfspiller.
 Sergio García de la Fuente (1983-), en spansk fodboldspiller.